Tuman Bay I, sultà mameluc d'Egipte (1501)
 Tuman Bay II o Al-Àixraf Tuman-bay, darrer soldà mameluc del Caire de la dinastia burjita o circassiana (1516-1517).